De Winteruniversiade van 2009 werd gehouden in Harbin, China. Het was de 24e editie. Aan de Universiade deden studenten uit 44 landen mee. Er stonden 81 evenementen in 12 sporten op het programma.

Toewijzingen 
Harbin werd geselecteerd door FISU op 10 januari 2005. Harbin werd verkozen boven Erzurum de organisator van de Winteruniversiade 2011. Zij waren de enige twee kandidaten.

Sporten 
 Alpineskiën
 Biatlon
 Curling
 Freestyleskiën
 IJshockey
 Kunstschaatsen
 Langlaufen
 Noordse combinatie
 Schaatsen
 Schansspringen
 Shorttrack
 Snowboarden

Medaillespiegel

Externe links 
 Officiële website Winter Universiade 2009

Universiade
Multisportevenement in 2009
Multisport in China
Sport in Harbin
Sportevenement in China